Bupleurum pseudodontites är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Bupleurum pseudodontites ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
pseudodontites